Cargo kan syfta på:

 Cargo (skivmärke)
 Cargo (musikalbum) – album av Men at Work

Geografi
 Cargo, Australien – en ort i Cabonne, New South Wales, Australien
 Cargo, England – en ort i Kingmoor, Carlisle, Cumbria, England

Personer
 David F. Cargo (1928–2013), en amerikansk republikansk politiker